Павел Носков:
 Носков, Павел Александрович (1899—1945) — генерал-майор.
 Носков, Павел Георгиевич (1903—?) — советский полковник, врио комкора.